Příjmení Lindberg nosí více významných osobností:

 Allan Lindberg (1918–2004) – švédský atlet
 Chad Lindberg (* 1976) – americký herec
 Patrik Lindberg (* 1988) – švédský profesionální hráč CS:GO

jiný význam
 Lindberg (Bavorsko) – obec v Německu